bcc (ang. body-centered cubic) – układ krystalograficzny regularny przestrzennie centrowany
 Business Centre Club
 Blind carbon copy – pole w poczcie e-mail do wysyłania wiadomości do wielu osób jednocześnie z ukryciem ich adresów przed resztą adresatów.
 Brunstad Conference Center, Norwegia
 rak podstawnokomórkowy